Dwoje – film radziecki z 1965 roku
 Dwoje – rosyjski duet muzyczny
Strony ujednoznaczniające